Görlitz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 die Stadt Görlitz in Sachsen
 die Ortschaft Görlitz vom Jahnataler Ortsteil Schrebitz im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Polen
 Görlitz, östlicher Teil der Stadt Görlitz in Sachsen, seit 1945: Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien
 Görlitz, Kreis Glogau, Schlesien, seit 1945: Ogorzelec (Grębocice), Gmina Grębocice, Powiat Polkwicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Görlitz, bis 1914 Preußisch Görlitz, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Gierłoż (Ostróda), Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Görlitz, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gierłoż (Kętrzyn), Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Alt Görlitz im Forstgutsbezirk Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Stara Gierłoż, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Görlitz, auch: Polnisch Görlitz, (bis 1920 und 1939 bis 1942), Kreis Löbau, Westpreußen, 1942 bis 1945: Großgörlitz, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Gierłoż Polska, Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neu Görlitz im Forstgutsbezirk Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Gierłoż, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

sowie:
 Bistum Görlitz, Diözese der römisch-katholischen Kirche

Görlitz heißt in der Geografie:
 der Landkreis Görlitz

Görlitz ist ein Namensteil von:
 Elisabeth von Görlitz (1390–1451), einzige Tochter von Johann von Görlitz und dessen Ehefrau Richardis

Görlitz oder Goerlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Görlitz (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Axel Görlitz (* 1935), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl Görlitz (1830–1890), deutscher Librettist
 Christian Görlitz (1944–2022), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Dieter Görlitz (* 1937), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Deggendorf
 Dietmar Görlitz (* 1937), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Dominique Görlitz (* 1966), deutscher Experimentalarchäologe und Autor
 Emil Görlitz (1903–1987), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Erika Görlitz (* 1952), deutsche Landespolitikerin (Bayern) (CSU)
 Ernst Eugen von Görlitz (1768–1830), württembergischer Kammerherr, Landtagsabgeordneter
 Horst Görlitz (1921–2012), deutscher Wassersprungtrainer
 Karla Görlitz (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Michael Görlitz (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Theodor Goerlitz (1885–1949), deutscher Historiker und OB von Oldenburg 1921 bis 1932
 Walter Görlitz (1913–1991), deutscher Schriftsteller, Historiker und Publizist
 Werner Görlitz (1937–2010), deutscher Maschinenbauingenieur

Görlitz ist die Bezeichnung für das Reisezugwagen-Drehgestell Bauart Görlitz

Siehe auch:
Gorlice